Змагання з танців на льоду на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 12 та 14 лютого в Столичному палаці спорту.

Розклад 

Час UTC+9

Результати

Ритмічний танець 
Змагання в короткій програмі відбулись 12 лютого.

Довільний танець 
Змагання в довільній програмі відбулись 14 лютого.

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Примітки